Salier steht für:
 ein Priesterkollegium im antiken Rom, siehe Salier (Religion)
 einen Teilstamm der germanischen Franken, die Salischen Franken, siehe Salfranken
 ein ostfränkisches bzw. deutsches Herrschergeschlecht, die Fränkischen Salier, siehe Salier
 ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd, siehe Salier (Schiff)

Namensträger
 Hans-Jürgen Salier (1944–2021), deutscher Pädagoge, Heimatforscher, Autor und Unternehmer

Siehe auch:
 Salisches Gesetz